Bătrânești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bătrânești (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Bătrânești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț